Эндрес (англ, нем., порт. Endres) — фамилия:

 Эндрес, Густаво (род. 1975) — бразильский волейболист.
  (1911—1993) — германский баскетболист, участник Олимпиады-1936.
 Эндрес, Мурило (род. 1981) — бразильский волейболист.
  (1876—1956) — германский военачальник, генерал от артиллерии, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
  (род. 1969) — западно-германский фехтовальщик, серебряный призёр Олимпиады-1988.
  (1894—?) — германский бобслеист, участник Олимпиады-1928.